Тайда́ково — деревня в Ясногорском районе Тульской области России. 

В рамках административно-территориального устройства является центром Тайдаковской сельской территории Ясногорского района, в рамках организации местного самоуправления включается в Ревякинское сельское поселение.

География 
На востоке деревни протекает река Вакунька. На западе проходит автодорога М2.

Население 

Население —  чел. ().

История 
В 1857 году деревня входила в Тульский уезд Тульской губернии.

Инфраструктура 
В 1,5 км от деревни, у поворота с Федеральной трассы «Крым» на Ясногорск, установлен памятник в честь 50-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

В деревне имеется школа, детский сад, магазины, Дом культуры. Также есть библиотека с собственной книгой рекордов.

Экология 
Вблизи деревни расположен асфальтовый завод, выбросы которого неблагоприятно влияют на экологическую обстановку Тайдаково.

Примечания

Ссылки 
 Видеосюжет о библиотеке Тайдаково

Населённые пункты Ясногорского района